Consenting Adults (1992), een Amerikaanse thriller onder regie van Alan J. Pakula
Consenting Adults (2007), een Britse dramafilm onder regie van Richard Curson Smith